«Морские чудовища: Доисторическое приключение» () — американский научно-популярный фильм 2007 года режиссёра Шона Маклеода Филлипса для National Geographic Channel. В фильме говорится о жизни морских рептилий в меловой период. Показанные животные в фильме были созданы при помощи 3D технологий.

Сюжет 
В меловом периоде облик Земли сильно отличался от теперешнего — уровень океана был гораздо выше, чем сегодня, и в нём встречались не менее изумительные существа, чем динозавры. Они уже почти не похожи на своих предков триасового периода. По всему миру палеонтологам попадаются окаменелости многочисленных морских организмов мезозоя — от головоногих моллюсков и рыб до совершенных рептилий, идеальных хищников своего времени.

Показанные животные 
 Долихоринхопс
 Стиксозавр
 Аммониты
 Горгозавр
 Кретоксирина
 Gillicus
 Гесперорнис
 Нотозавр
 Плакодонт
 Ихтиозавр
 Плиозавр
 протостега
 Tusoteuthis
 Тилозавр
 Платекарп
 Ксифактин
 Протосфирена
 Leptecodon
 Медузы
 Энход
 Птеранодон

См. также 
 Прогулки с морскими чудовищами
 Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир

Ссылки 

Доисторическая жизнь в мировой культуре
Биологические научно-популярные фильмы
Фильмы 2007 года
Документальные фильмы США
Фильмы о динозаврах
Фильмы Национального географического общества